Hello Goodbye est une expression anglaise qui signifie « Bonjour, au revoir ». L'expression peut désigner :

Chanson 

 Hello, Goodbye, chanson des Beatles sortie en 1967 ;

Cinéma 

 Hello-Goodbye, film de Jean Negulesco sorti en 1970 ;
 Hello Goodbye, film de  sorti en 2007 ;
 Hello Goodbye, film de Graham Guit sorti en 2008.